Personen
 António Mendes Belo (1842–1929), een Portugese kardinaal
 Carlos Belo (1948), Rooms-Katholiek bisschop die de Nobelprijs voor de Vrede 1996 ontving, samen met José Ramos-Horta
 Ruy Belo (1933–1978), een Portugese dichter en essayist
Plaatsen
 Belo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bima in de provincie West-Nusa Tenggara in Indonesië
 Belo (Jereweh), een plaats in het regentschap Sumbawa Barat in de provincie West-Nusa Tenggara in Indonesië
 Belo (Palibelo), een plaats in het regentschap Bima in de provincie West-Nusa Tenggara in Indonesië
 Belo (Brda), een plaats in de gemeente Brda in de regio Goriška in Slovenië
 Belo (Medvode), een plaats in de gemeente Medvode in de regio Gorenjska in Slovenië
 Belo (Šmarje pri Jelšah), een plaats in de gemeente Šmarje pri Jelšah in de regio Savinjska in Slovenië
 Belo Horizonte, de hoofdstad van de staat Minas Gerais in Brazilië
 Belo sur Mer, een stad op Madagascar